Cañada steht für:

 Cañada Real, traditioneller Viehtriebweg in Spanien
 David Cañada (1975–2016), spanischer Radrennfahrer

Cañada ist der Name folgender Orte:
 Cañada (Alicante), spanische Stadt in der Provinz Alicante
 Cañada de Benatanduz, spanische Ortschaft in der Provinz Teruel
 Cañada de Gómez, argentinische Stadt in der Provinz Santa Fe
 Cañada de Urdaneta, venezolanische Ortschaft im Bundesstaat Zulia
 Cañada Morelos, mexikanische Stadt im Bundesstaat Oaxaca
 Cañada Rosal, spanische Ortschaft in der Provinz Sevilla
 Cañada Vellida, spanische Ortschaft in der Provinz Teruel

Siehe auch:
 La Cañada

 Cañada Agua

 Cañada del Agua
 Cañada Ancha
 Cañada los Alamos